Rejon jampolski (obwód sumski)
 Rejon jampolski (obwód winnicki)